Bartholomeus ist ein männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Bartholomeus ist die niederländische Form von Bartholomäus.

Namenstag 
24. August

Bekannte Namensträger 
Bartholomeus Assteyn (1607–1669/1677), niederländischer Maler
Bartholomeus Breenbergh (1598–1657), niederländischer Maler
 Bartholomeus van Bassen (* um 1590–1652), niederländischer Architekt und Kunstmaler
 Bartholomeus Eggers (1637–1692), niederländischer Bildhauer und Autor
Bartholomeus van der Helst (~1613–1670), niederländischer Maler
 Bartholomeus de Ligt (1883–1938), niederländischer Antimilitarist und Anarchist
Bartholomeus van Ommeren (1859–1907), niederländischer Redakteur und Anarchist
 Bartholomeus Tinnappel (unbekannt−1566), Bürgermeister von Lübeck

Männlicher Vorname